Franciaország
Vauville, település Calvados megyében
Vauville, település Manche megyében